Chaetendophragmia är ett släkte av svampar. Chaetendophragmia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Chaetendophragmia